Stefan Stantschew ist der Name folgender Personen:

* Stefan Stantschew (Germanist) (1906–1982), bulgarischer Germanist
 Stefan Stantschew (Fußballspieler) (* 1989), bulgarischer Fußballspieler